

Geografia 
 Cubilla – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Luis Cubilla – allenatore di calcio e calciatore uruguaiano
 Pedro Cubilla – calciatore uruguaiano
 Yoel Cubilla – cestista cubano